Andy peut faire référence à :

Titres d'œuvres

Cinéma et télévision
 Andy est un film américain réalisé par Richard C. Sarafian en 1965.
 Andy est un film américain réalisé par Eric Forsberg en 1985.
 Andy est un film allemand réalisé par Ralph Bohn en 1992.
 Andy  est un film français réalisé par Julien Weill en 2019.
 Sacré Andy ! (What's With Andy?) est une série télévisée d'animation canadienne créée en 2001.

Musique
 Andy, chanson du duo français Les Rita Mitsouko.
 Andy, chanson de la chanteuse française Mireille Mathieu sortie en France en 1979 chez Philips.

Personnalités

Divers 
 Andy, jars né sans pieds.

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom anglais